El Grand Prix de Stuttgart 2022, oficialment conegut com a Porsche Tennis Grand Prix 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als WTA 500 de la WTA. La 44a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 24 d'abril de 2022 al Porsche Arena de Stuttgart, Alemanya.

La tennista polonesa Iga Świątek va encadenar el quart títol consecutiu de la temporada gràcies a 23 victòries consecutives.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
WTA Tour 2022